battaglia di Lützen (1632) – nella guerra dei trent'anni
 battaglia di Lützen (1813) – nelle guerre napoleoniche